Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Peter Lundgren 6-4, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (terzo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Boris Becker (Campione)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Anders Järryd (secondo turno)

 Jonas Svensson (terzo turno)
 Mikael Pernfors (terzo turno)
 John Fitzgerald (secondo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (primo turno)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Dan Goldie (semifinali)
 Derrick Rostagno (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1988